Фридрих Вильгельм Пиксис (; , Мангейм, Священная Римская империя, — , Прага, Австрийская империя) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.

Получил первые уроки музыки у своего отца-органиста, которого также звали Фридрих Вильгельм Пиксис, затем занимался под руководством ведущего мангеймского скрипача Игнаца Френцля. В 1798 году на протяжении месяца брал уроки у Джованни Баттиста Виотти, с 1805 года изучал композицию в Вене у Иоганна Альбрехтсбергера.

В молодые годы приобрёл известность концертами в дуэте со своим братом, пианистом Иоганном Петером Пиксисом, гастролировал в различных странах Европы, в том числе в России (1801—1802). С 1811 года преподавал в только что открывшейся Пражской консерватории, оказав большое влияние на складывание местной скрипичной школы. Учениками Пиксиса были, в частности, Ян Каливода, Мориц Мильднер, Раймунд Драйшок. Руководил также первым в Праге струнным квартетом, дававшим публичные концерты.

Примечания

Ссылки 
 

Скрипачи Германии
Академические музыканты Германии
Музыкальные педагоги Чехии